Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiania, 12 de janeiro de 1993), conhecido por Paulo, é um futebolista brasileiro que joga como meia. Atualmente joga pelo .

Carreira 
Criado nas categorias de base do , Paulo foi emprestado para a  em 2013. Disputou apenas uma partida pela Série D de 2012 e não marcou gols. Na temporada 2013, de volta ao , se destacou como titular no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. Estreou profissionalmente pelo Esmeraldino, já como titular, na vitória por 2 a 1 contra o , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2013. Teve uma sequência de mais dois jogos como titular, contra  e contra o . Depois, foi barrado do time titular e só disputou mais duas partidas naquele ano. Todas entrando durante o segundo tempo das partidas. Seu primeiro gol como profissional foi justamente contra o seu ex clube, a , em partida válida pelo Campeonato  Goiano de 2014.

Estatísticas 
Até 5 de setembro de 2014.

Clubes 

 a. Jogos da Copa do Brasil
 b. Jogos da Copa Sul-Americana
 c. Jogos do Campeonato Goiano

Títulos 
 Goiás
 Campeonato Goiano: 2013 e 2015

Ligações externas 
 
 

Nascidos em 1993
Naturais de Goiânia
Futebolistas de Goiás
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Aparecidense